Соревнования по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 9 по 19 августа. 196 спортсменов из 41 страны разыграли 14 комплектов медалей. Соревнования прошли в Государственном дворце спорта Пекина.

Соревнования закончились триумфом сборной Китая, которая завоевала 9 из 14 разыгранных золотых медалей, а у мужчин и вовсе 7 из 8. При этом 4 годами ранее в Афинах китайцы выиграли всего три медали в сумме — 1 золото, 1 серебро и 1 бронзу.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Спортивная гимнастика на официальном сайте Игр
 Расписание и результаты на официальном сайте